De 1500 meter vrouwen op de Olympische Winterspelen 2006 werd op woensdag 22 februari 2006 verreden in de Oval Lingotto in Turijn, Italië.

Tijdschema

Records

Statistieken

Uitslag

Loting

IJs- en klimaatcondities 

Vrouwen 01500
2006